Asian Five Nations 2010 (z powodów sponsorskich HSBC Asian 5 Nations 2010) – trzecia edycja corocznego turnieju organizowanego pod auspicjami ARFU dla azjatyckich męskich reprezentacji rugby union. Turnieje w ramach niższych od Top 5 dywizji odbywały się od 14 kwietnia do 26 czerwca 2010 roku. Zwycięzcy pierwszych trzech dywizji uzyskali awans do wyższych klas rozgrywek, najsłabsze zespoły natomiast zostały relegowane do niższych.

System rozgrywek 
Zawody we wszystkich czterech dywizjach odbyły się w formie turniejów play-off – zwycięzcy półfinałów walczyli o triumf w zawodach i jednocześnie awans do wyższej dywizji, przegrani zaś z tych meczów o utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. Turnieje regionalne były zaś rozgrywane systemem kołowym – zwycięzca meczu zyskiwał pięć punktów, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym.

Dywizja 1 

W rozegranym na Yio Chu Kang Stadium w Singapurze turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 14 a 17 kwietnia. Triumfowała w nim reprezentacja Sri Lanki po raz pierwszy awansując do elity, relegowana została natomiast drużyna Chińskiego Tajpej.

Wszystkie spotkania obejrzało na stadionie ponad dwa tysiące widzów.

Dywizja 2 

W rozegranym w Delhi University Sports Complex turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 2 a 5 czerwca. Triumfowała w nim złożona po raz pierwszy z lokalnych zawodników reprezentacja Filipin awansując tym samym do Dywizji 1, relegowana została natomiast drużyna Chin.

Dywizja 3 

W rozegranym na Pelita Harapan University Stadium w Dżakarcie turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 9 a 12 czerwca. Triumfowała w nim reprezentacja Iranu awansując tym samym do Dywizji 2.

Dywizja 4 

Nowo utworzona Dywizja IV miała rozegrać turniej w Biszkeku z udziałem czterech zespołów, jednak z powodów politycznych Kirgistan nie mógł go zorganizować, drużyna z tego kraju nie pojawiła się również w Kazachstanie, do którego zostały przeniesione te zawody. Rozgrywki tej dywizji zwyciężyła reprezentacja Jordanii.

Turniej regionalny 
Początkowo turniej miał odbyć się z udziałem czterech drużyn, jednak ostatecznie zawody w trzyzespołowej obsadzie rozegrano systemem kołowym pomiędzy 20 a 26 czerwca. Oba swoje mecze wygrała reprezentacja Laosu broniąc tym samym tytułu sprzed roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Oficjalna strona ARFU

Asian Five Nations
2010 w rugby union
2010 w Azji